Municipio de Mitchell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mitchell (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cross.
 Municipio de Mitchell (condado de Bertie, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bertie.
 Municipio de Mitchell (condado de Mitchell, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Mitchell (condado de Nemaha, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Nemaha.
 Municipio de Mitchell (condado de Rice, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rice.
 Municipio de Mitchell (condado de Alcona, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Alcona.
 Municipio de Mitchell (condado de Wilkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wilkin.